Osoby o tym nazwisku:
 Dean Kiely – irlandzki piłkarz
 Mark Kiely – amerykański aktor telewizyjny i filmowy
 Tom Kiely – irlandzki lekkoatleta, olimpijczyk